

Елк-Крік — селище, штат Небраска
 Елк-Крік Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсільванія
 Елк-Крік — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Елк-Крік — переписна місцевість, штат Кентуккі